Гагаринская Новосёлка — село в Переславском районе Ярославской области при реке Кубрь.

Современность 

В селе Гагаринская Новосёлка сохранился усадебный парк.

Постоянное население на 1 января 2007 года 141 человек.

История 
В писцовых книгах 1628—1629 годов Новосёлка на речке Кубри записана за ротмистром Андреем Семёновым Фомендиным и за немчином Андреем Романовым Крыднером. С половины XVII столетия Новосёлка перешла во владение вотчинников Голохвастовых, а после них к князьям Голицыным.

Церковь в Новосёлке построена около половины XVII столетия и освящена была в честь Рождества Христова. В 1707 году Рождественская церковь была перестроена и новая была освящена также в честь Рождества Христова. Около того же времени здесь построена была другая тёплая церковь в честь святого Алексия — человека Божия. В 1730 году эта церковь сгорела и в том же году на погорелом месте построена новая деревянная церковь в честь того же святого.

В 1790 году вместо двух деревянных церквей помещицей княгиней Анной Фадеевной Голицыной устроен существующий ныне каменный храм. Первоначально был устроен главный храм, а в 1814 году той же храмоздательницей к нему пристроена трапеза. Престолов в храме три: в холодном в честь Рождества Христова, в приделах тёплых во имя святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и в честь Успения святой Анны.

Перед революцией в Новосёлке были церковно-приходская школа и усадьба князя Василия Владимировича Гагарина (1834—1911), откуда и название населённого пункта. Дочь и наследница князя Гагарина, именем Виринея, была замужем за Л. Л. Татищевым. Историк и краевед М. И. Смирнов, занимавшийся после революции изъятием ценностей для музея, вспоминал:

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района